Dans le langage courant, une proposition représente toute chose soumise à approbation, appréciation ou  délibération par un individu à un autre.

On peut également retrouver le mot proposition dans les domaines suivants avec des significations plus ou moins voisines :
 En grammaire, une proposition est un ensemble de mots relié à un verbe dans la grammaire scolaire ;
 En logique mathématique, une proposition est une formule qui est construite à partir de variables propositionnelles et de connecteurs. Une proposition est susceptible d'être démontrée (la proposition est alors vraie) ou réfutée (la proposition est fausse) à l'aide du calcul des propositions ;
 Dans les textes mathématiques, une proposition est un analogue de théorème : c'est un énoncé qui a été ou qui va être démontré, que l'auteur juge avoir une portée suffisante pour ne pas être un simple lemme, mais avoir moins d'importance que ceux qu'il qualifie de théorème ;
 En philosophie, une proposition est un énoncé qui affirme ou nie quelque chose, et qui est susceptible d'être vrai ou faux.
 En sociologie, l’expression « faire sa proposition » désigne dans une expression de haut registre, effectuer sa demande de fiançailles.

Voir aussi 
Énoncé